Varlaam ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Varlaam (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Varlaam (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu